Sarız (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Sarız (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sarız